Le tournoi de tennis de San Antonio est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 11 au .

Stacy Margolin remporte le simple dames. En finale, elle bat Yvonne Vermaak, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Marise Kruger.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Antonio
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
San Antonio
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en septembre 1978